Voici la liste des planètes mineures numérotées de 34001 à 35000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

34001-34100

34101-34200

34201-34300

34301-34400

34401-34500

34501-34600

34601-34700

34701-34800

34801-34900

34901-35000 

34001-35000